HMS Louisa — название нескольких кораблей Королевского флота Великобритании.

 HMS Louisa (1794) — 3-пушечная канонерская лодка. Закуплена Адмиралтейством в 1794 году, продана в 1798 году.
 HMS Louisa (1814) — тендер, на службе с 1814 по 1816 год.
 HMS Louisa (1835) — куттер, закуплен в 1835 году. Затонул в 1841 году.
 HMS Louisa (1855) — винтовая деревянная канонерская лодка типа «Альбакор». Спущена на воду в 1855 году, продана в 1867 году.

См. также 
 HMS Louis
 HMS Princess Louisa
 USS Louise